Drachenschwanz bezeichnet:
 Holzbrücke in Ronneburg, Thüringen, siehe Drachenschwanz
 ehemaliges deutsches Fahrgastschiff, siehe Drachenschwanz (Schiff, 1928)
 Trivialname der Drachenwurz

folgende Orte:
 Drachenschwanz (Halbinsel), eine Phantomhalbinsel, die seit Jahrhunderten auf ptolemäischen und islamischen Karten östlich des Golden Chersones auftaucht

Siehe auch:
 Drachenschwanzhügel, Hügel in der Antarktis
 Tail of the Dragon, Gebirgsstraße durch die Appalachen, USA